Arsuri ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Arsuri (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Arsuri (Gorj), Dorf im Kreis Gorj